Сьєра́к-е-Флуре́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 620 км на південь від Парижа, 100 км на захід від Тулузи, 32 км на захід від Оша.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сьєрак-е-Флуре на сайті французького Національного інституту географії
 Сьєрак-е-Флуре на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сьєрак-е-Флуре на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сьєрак-е-Флуре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сьєрак-е-Флуре на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жер